Hentschel von Gilgenheimb ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg Maria Karl Joachim Hentschel von Gilgenheimb (1885–1945), letzter adeliger Besitzer des Schlosses Auras
 Josef Hentschel von Gilgenheimb (1803–1860), deutscher Verwaltungsjurist und Majoratsherr